Кабачок — рослина родини гарбузових.

Інше:
 Кабачок — ботанічна пам'ятка природи у Вінницькій області.

Кабачок — українське прізвище
 Кабачок Володимир Андрійович (1892 — 1958) — український бандурист, співак, диригент і педагог.

Українські прізвища